Collazione – in biblioteconomia, l'area delle note tipografiche contenente la descrizione delle caratteristiche fisiche di una pubblicazione (ad esempio, il numero di tomi se l'opera è in più volumi, il numero di pagine e il formato)
Collazione – in filologia, confronto di diverse copie di un manoscritto o di un testo a stampa, atto a rilevare le differenze tra le copie e tra queste e l'originale
Collazione – in diritto civile, l'obbligo imposto a taluni soggetti (figli, i loro discendenti e il coniuge) che accettino l'eredità, di conferire alla massa che compone il patrimonio del defunto, quanto dal medesimo ricevuto in vita per donazione diretta o indiretta, salvo che il testatore non li abbia da ciò dispensati
Collazione – in diritto canonico, il libero conferimento di un beneficio ecclesiastico da parte dell'autorità ecclesiastica costituita (papa, cardinale o vescovo, nella rispettiva giurisdizione)

Bibliografia

Altri progetti